

Musica 
 20/20 – gruppo musicale rock statunitense
 20/20 – album dei Beach Boys del 1969
 20/20 – album di George Benson del 1984
20/20 – album degli Spyro Gyra del 1997
 20/20 – album dei Dilated Peoples del 2006
 20/20 – album dei Saga del 2012
 20/20 – album dei Knuckle Puck del 2020
 20/20 – singolo di Lil Tjay del 2020

Televisione 
 20/20 – programma televisivo della American Broadcasting Company